Кристин О’Грэди Грегуар (, ( года) — американский политик-демократ. Губернатор штата Вашингтон с 2005 года по 2013 год. Вторая в истории женщина на посту губернатора Вашингтона.

Биография 
Кристин О’Грэди Грегуар родилась в городе Адриан штата Мичиган в 1947 году. Окончила Вашингтонский университет (1969, бакалавр искусств). Доктор юриспруденции (1977).

В 1993—2005 годах генеральный прокурор штата Вашингтон.

Отмечена  Medal (2010).

Примечания

Ссылки 
 Washington Governor Christine Gregoire official state site
 Chris Gregoire, Governor official campaign website
 Follow the Money — Christine O Gregoire
 2008 2006 2004 Governor campaign contributions
 2000 1996 1992 Attorney General campaign contributions

Губернаторы Вашингтона
Генеральные прокуроры штата Вашингтон
Члены Демократической партии США
Женщины-политики США
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Университета Гонзага
Выпускники Школы права Университета Гонзага